Urluli steht für:

 Urluli (Aissirimou), osttimoresisches Dorf im Suco Aissirimou, Gemeinde Aileu
 Urluli (Leorema), osttimoresische Aldeia im Suco Leorema, Gemeinde Liquiçá
 Urluli (Ort), osttimoresischer Ort im Suco Leorema, Gemeinde Liquiçá